GEF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Geva (Isole Salomone)